Појам Битка код Мантинеје може да се односи на:
 Битка код Мантинеје 418. п. н. е. - највећа битка Пелопонеског рата
 Опсада Мантинеје (385. п. н. е.) - током Спартанске хегемоније
 Битка код Мантинеје 362. п. н. е. - током Тебанске хегемоније
 Битка код Мантинеје 207. п. н. е. - током Првог македонског рата